USS Blueback — название двух подводных лодок ВМС США.

 USS Blueback (SS-326) — подводная лодка типа «Балао». Спущена на воду в 1944 году. В 1948 году передана Турции
 USS Blueback (SS-581) — подводная лодка типа «Барбел». Последняя дизель-электрическая лодка ВМС США. На службе с 1959 по 1990 годы.